Sjögren ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Johan Sjögren (1794–1855), Sprachwissenschaftler und Forschungsreisender
 John-Anders Sjögren (Tennisspieler) (* 1938), schwedischer Tennisspieler
 Ann Mari Sjögren (1918–2010), schwedische Fantasy-Künstlerin und Illustratorin
 Christer Sjögren (* 1950), schwedischer Sänger
 Emil Sjögren (1853–1918), schwedischer Komponist und Pianist
 Håkan Sjögren (1870–1934), schwedischer Klassischer Philologe
 Henrik Sjögren (1899–1986), schwedischer Augenarzt, Erstbeschreiber des Sjögren-Syndroms
 Hjalmar Sjögren (1856–1922), schwedischer Geologe und Mineraloge
 Karl Gustaf Torsten Sjögren (1896–1974), schwedischer Psychiater, der „Sjögren“ im Sjögren-Larsson-Syndrom
 Katrin Sjögren (* 1966), finnische Politikerin der autonomen Åland-Inseln
 Martin Sjögren (* 1977), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Mattias Sjögren (* 1987), schwedischer Eishockeyspieler
 Sten Sjögren (* 1957), schwedischer Handballspieler und -trainer
 Thomas Sjögren (* 1968), ehemaliger schwedischer Eishockeyspieler
 Torsten Sjögren (1896–1974), schwedischer Psychiater und Genetiker

Sjögren ist die Bezeichnung einer Krankheit:
 Sjögren-Syndrom: Autoimmunerkrankung aus der Gruppe der Collagenosen

Siehe auch:
 Sjögren-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Sjögren Inlet, Bucht auf der Südseite der Trinity-Halbinsel, Grahamland, Antarktika